Остриковка — название населённых пунктов:

 Остриковка (или Остряковка - ?) — прежнее название ликвидированного в 2007 году аула Костобе в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.
 Остриковка — бывший немецкий хутор в Бабаюртовском районе Республики Дагестан России.
 Остриковка — село в Токмакском районе Запорожской области Украины.